Goßler of Gossler is een familienaam die wordt gedragen door de leden van een patriciërsfamilie uit Hamburg, onder meer:
 Hermann Goßler (1802-1877), advocaat, senator en eerste burgemeester van Hamburg;
 Johann Freiherr von Berenberg-Gossler (1839-1913), zoon van 1.; bankier;
 John von Berenberg-Gossler (1866-1943), zoon van 2., broer van 4.; bankier, senator van Hamburg, Duits ambassadeur in Rome;
 Cornelius Freiherr von Berenberg-Gossler (1870-1928), zoon van 2., broer van 4.; bankier.

Voorts bestaat er een Duitse adellijk familie Goßler uit Egerland, thans gelegen in Tsjechië.